Zapatisté se označují dvě politická hnutí v Mexiku:
 Osvobozenecká armáda jihu – Zapatisté vedeni během mexické revoluce politikem jménem Emiliano Zapata
 EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional – Zapatistická armáda národního osvobození), Chiapas